Новоягодное — название населённых пунктов в России:

 Новоягодное — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Новоягодное — село в Знаменском районе Омской области.